Liskow ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Liskow (1910–1942), deutscher Soldat und Tischler
 Egbert Liskow (* 1957), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Franz-Robert Liskow (* 1987), deutscher Politiker (CDU), MdL

Siehe auch:
 Lisko
 Liscow
 Liskov
 Lisco